Первома́йский — хутор в составе Левокумского района (муниципального округа) Ставропольского края России. 

До 16 марта 2020 года входил в состав сельского поселения Заринский сельсовет.

Варианты названия 
 Касаевский
 Касаевский (Касанский)
 Касайский
 Кассай

География 
Расстояние до краевого центра: 202 км.

Расстояние до районного центра: 11 км.

История 
В 1960 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР хутор Касайский переименован в Первомайский.

До 18 октября 1990 года посёлок входил в Бургун-Маджарский сельсовет. 18 октября 1990 года Президиум Ставропольского краевого Совета народных депутатов решил «Образовать в Левокумском районе Заринский сельсовет с центром в посёлке Заря, включив в его состав посёлок Заря и хутор Первомайский, выделенные из Бургун-Маджарского сельсовета этого же района».

См. История хутора

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения русские составляли 47 %, езиды — 27 %.

Инфраструктура 
 Фельдшерско-акушерский пункт

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Левокумского района